A Alameda Ministro Rocha Azevedo é uma das principais ruas do Jardim Paulista, bairro da cidade de São Paulo. Seu nome é uma homenagem a Álvaro Gomes da Rocha Azevedo, intendente (prefeito) da capital paulista e ministro do Tribunal de Contas.

Nesta alameda estão localizadas as Varas Criminais da Justiça Federal de São Paulo.

Na década de 60 a parte plana e alta não tinha saída  para a rua São Carlos do Pinhal pois havia um hospital desativado onde o portão era um dos gols do futebol de rua jogado pelos amigos do Colégio País Leme após a aula até anoitecer.

Sobre Álvaro Gomes da Rocha Azevedo 

O quarto prefeito da cidade de São Paulo, assume posse após Washington Luís ser eleito governador, deixando o cargo para seu vice prefeito, Álvaro Gomes da Rocha Azevedo, mais conhecido como Ministro Rocha Azevedo, que fica no poder por quatro meses. Ele estudou direito no Largo São Francisco, e se formou no ano de 1888.

Foi eleito vereador nas legislaturas de 1905, 1908, 1914, 1917 e 1920 e se tornou vice presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Contribuindo de diversas formas para a cidade de São Paulo, Ministro Rocha de Azevedo teve, dentre suas realizações, a criação do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (sendo o primeiro do Brasil); ocupação de pastas da Fazenda,Agricultura, Comércio e Obras Públicas; colaborou na imprensa em jornais; recebeu as honras de comendador da Ordem de Leopoldo, da Bélgica e da Ordem do Sol Nascente, do Japão.

Rocha Azevedo, Ministro